Fröschau ist der Ortsname von

 Fröschau (Bechhofen), Ortsteil der Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fröschau (Schwarzenbruck), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Froschau